Dra Rut Akselman é  uma botânica  argentina .

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina